Друзья Яны () — израильский художественный фильм-драма 1999 года, лауреат израильских и международных премий.

Сюжет 
Семейная пара, беременная Яна и её муж, Фима, заселяются в комнату в квартиру, где уже живёт израильтянин Эли — ловелас и оператор, зарабатывающий съёмками свадеб и прочих торжеств. Заселившись, муж немедленно улетает в Москву, сославшись на улаживание финансовых дел. В соседнюю квартиру заселяется семейная пара (Алик и Люба) с маленьким ребёнком и пожилым инвалидом-колясочником Ицхаком, дедом Любы. Алик придумывает вывозить старика попрошайничать на улицу в военном кителе с орденами, ему в шляпу кидают деньги, что в итоге превращается в значительную сумму. При этом музыкант-баянист Юрий, также родом из бывшего СССР, который стоит на том же перекрёстке, недоволен — теперь ему никто не кидает монетки.

Яна учит иврит и знакомится с Эли, который угощает её кофе и всё время снимает на портативную камеру. Фима звонит и сообщает, что задерживается: он решил украсть деньги, которые Израиль даёт репатриантам на первое время («корзина абсорбции»), и вложить их в некое предприятие. Яна продолжает ждать его и пытается дозвониться, но он не берёт трубку. Её начинает преследовать коллекторское агентство: муж ещё и взял ссуду в банке, коллекторы конфискуют её мебель.

Алик уговаривает Любу позволить ему оставлять дедушку на улице попрошайничать — прохожие кидают ему в шляпу много денег. Эли пытается позвать Яну на свадьбу, но она вместо этого звонит матери Фимы, которая объясняет Яне, что Фима решил остаться в России и советовал ей сделать аборт. Яна идёт на свадьбу, но не может заставить себя веселиться. Она пытается уехать в Россию, но её не выпускают: как у всякой новой иммигрантки, у неё должна быть справка, что она не имеет долгов. Яна пытается пробежать через контроль, но её отправляют в полицию, откуда её вызволяет Эли. Во время очередного конфликта Юрий и Алик начинают драку, а собравшиеся вокруг дети ломают Юрию баян. Яна хочет сделать аборт: сначала пытается забрать залог у квартирной хозяйки, Розы, но та ей отказывает, после чего она одалживает нужную сумму у Эли.

Теперь Яна может начать искать работу, пытается устроиться по объявлению, которое дали Алик и Люба — они ищут женщину, чтобы ухаживать за Ицхаком. Однако место сиделки у неё обманом забирает другой репатриант. Расстроенная Яна ругается с Эли и он случайно роняет антресоли, на которых лежат письма Розы. Из них Яна заключает, что в жизни Розы была какая-то большая любовь, от которой родился сын, однако он погиб в 1967 году под Иерусалимом. Яна звонит Розе и рассказывает об этом, та требует от неё немедленно съехать. Однажды Роза узнаёт попрошайничествующего Ицхака на улице: он и есть её пропавшая большая любовь.

Начинается война в Персидском заливе. Роза пытается уговорить Любу и Алика оставить Ицхака себе, показывает им свои фотографии с ним в молодости, но те считают дедушку способом заработать, собирают вещи и бегут из Тель-Авива, оставляя Ицхака на попечении сиделки. Во время воздушной тревоги Яна и Эли занимаются сексом, утром он гуляет с её собакой. Сиделка Ицхака отказывается оставаться с ним, когда город бомбят, и убегает. Роза забирает Ицхака, кормит его, поит водкой, а затем укладывает рядом с собой спать. Вернувшиеся Алик и Люба выгоняют Розу, Алик хочет переехать в США и там зарабатывать, выставляя Ицхака попрошайничать. Люба отказывается от этого плана, ссорясь с мужем. Теперь они за деньги позволяют Розе днём гулять с ним.

Фима возвращается в Израиль за вещами, но Яна не пускает его в дом и не рассказывает об аборте, после чего он начинает обвинять её в том, что все его проблемы — из-за неё, а затем уезжает. Алик и Люба сообщают Розе, что свидания придётся прекратить — они уезжают. Роза в отчаянии прибегает к Яне и Эли, последний выкрадывает Ицхака и вместе с Розой, Юрием и Яной везёт в сторону пляжа. Люба и Алик гонятся за ними, чтобы сказать — они решили оставить его ей. Ошеломлённая Роза выпускает из рук коляску и Ицхак падает на песок, после чего встаёт и идёт к морю своими ногами.

Актёры и роли 
 Эвелин Каплун — Яна
  — Ицхак
  — Юрий Калантаров
 Исраэль Демидов — Фима
 Люси Дубинчик — дочь Юрия
  — Даниэль
  — Эли
 Валентин Никулин — сосед
  — Роза
 Владимир Фридман — Алик

Творческая группа 
 Режиссёр — 
 Авторы сценария — Семён Винокур, Арик Каплун
 Композитор — 
 Художники — Ариэль Рошко, Лаура Динолеско
 Оператор — Валентин Белоногов

Награды и номинации 
 Офир (премия Израильской киноакадемии), 1999 — 10 премий, в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшие главные мужскую и женскую роль (Нир Леви, Эвелин Каплун), лучшие мужскую и женскую роль второго плана (Моско Алкалай, Далия Фридланд)
 Кинофестиваль в Карловых Варах, 1999 — «Хрустальный глобус» за лучший фильм, премия за лучшее исполнение главной женской роли (Эвелин Каплун), особое упоминание международного жюри (Арик Каплун)
 Кинофестиваль в Иерусалиме, 1999 — приз Волджина за лучший фильм
 Синеманила (Манила), 2000 — приз большого жюри (Арик Каплун), приз за лучшее исполнение женской роли (Эвелин Каплун)
 Кинофестиваль в Париже, 2000 — номинация на Гран-при
 Фестроя (Сетубал, Португалия), 2000 — номинация на «Золотой дельфин»

Примечания 

Фильмы-драмы Израиля
Фильмы Израиля о репатриантах из России
Фильмы на иврите
Фильмы — лауреаты премии «Офир»
Фильмы Израиля 1999 года